

Vadász 
 Vadász, vadászatot űző személy
 Vadász, családnév

 Földrajzi nevek
 Vadász (románul Vânători, Vădas) falu Romániában, Arad megyében
 Alsóvadász, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Felsővadász, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Vadász-hegy, Budapest
 Vadász-patak, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

A vadász 
 A vadász, 1980-as film Buzz Kulik rendezésében, Steve McQueen főszereplésével
 A vadász, 1982-es film Makk Károly rendezésében
 A vadász, 2006-os film Michael J. Bassett rendezésében
 A vadász, 2010-es film Rafi Pitts rendezésében